Борковский сельский совет (сельсовет):

 Украина 
Борковский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

 Винницкая область 
 Борковский сельский совет — Литинский район.

 Волынская область 
 Борковский сельский совет — Любешовский район.
 Борковский сельский совет — Любомльский район.

 Кировоградская область 
 Борковский сельский совет — Александровский район.

 Львовская область 
 Борковский сельский совет — Яворовский район.

 Полтавская область 
 Борковский сельский совет — Великобагачанский район.
 Борковский сельский совет — Зеньковский район.

 Харьковская область 
 Борковский сельский совет — Змиёвский район.

 Черниговская область 
 Борковский сельский совет — Козелецкий район.
 Борковский сельский совет — Менский район.

 Белоруссия 
Борковский сельсовет

 Брестская область 
 Борковский сельсовет — Берёзовский район.

 Россия 

 Алтайский край 
 Борковский сельсовет — Поспелихинский район.

 Курская область 
 Борковский сельсовет — Суджанский район.

 Липецкая область 
 Борковский сельсовет — Тербунский район.

См. также